M81 peut désigner :

Sciences 
Astronomie
M81, une galaxie de la constellation de la Grande Ourse ;
Groupe de M81, un groupe de galaxies dans les environs de M81.

Médecine
 Ostéoporose sans fracture pathologique, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
McDonnell-Douglas MD81, un avion de ligne Américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres